Distrito de Teresópolis é o 1º distrito da cidade de Teresópolis. O distrito é composto por 46 bairros. Sua população total é de 146.207 habitantes.

O distrito 
É o distrito onde se localiza a Zona Urbana do município. Aí se encontra o centro comercial e de prestação de serviços e as maiores indústrias.  Vargem Grande e mais 4 bairros não-oficiais formam a Zona Rural do distrito. Nos bairros da área urbana há uma grande ocupação das encostas, dos morros e margem de rios ou rodovias, porém feitas de forma inadequada o que vem trazendo sérios problemas, como a queda de barreiras. O despejo industrial e de esgotos no Rio Paquequer, além do lixo que nele é jogado, têm aumentado a sua poluição o que ocasiona frequentes enchentes no centro da cidade.

Bairros 

Bairros com * são considerados bairros da "periferia".
(**)Subdivisão do Bairro "Artistas".

Avenidas 
Sedia as avenidas mais conhecidas da cidades; São elas: A Avenida Lúcio Meira e a Avenida Feliciano Sodré.

Distritos de Teresópolis
Distritos-sede do Brasil